34-я шахматная олимпиада проходила с 28 октября по 12 ноября 2000 года в турецком городе Стамбул.

В соревнованиях приняли участие 126 команд (Турция была представлена двумя командами. Команды Никарагуа, Мавритании и Джибути выбыли). В турнире приняло участие 765 шахматистов, среди которых 197 гроссмейстеров и 155 международных мастеров.

Было сыграно 3528 партий (результаты 14 игр были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись:
 Количеством очков.
 Коэффициентом Бухгольца.
 Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, затем 10 минут до конца игры. Если игра не заканчивалась — 30 секунд на ход.

Составы команд

Халифман, Морозевич, Свидлер, Рублевский, Сакаев, Грищук

Юсупов, Хюбнер, Даутов, Лутц,  Бишофф, Лутер

Иванчук, Пономарёв, Баклан, Эйнгорн, Романишин, Малахатько

Леко, Алмаши, Ю. Полгар, Портиш, Сакс, Рук

Израиль 
Гельфанд, Смирин, Аврух, Псахис, Сутовский, Хузман

Грузия 
Азмайпарашвили, Г. Георгадзе, Стуруа, Качеишвили, Гелашвили, Джобава

Англия 
Адамс, Шорт, Ходжсон, Спилмен, Майлс, Эммс

Индия 
Сашикиран, Кунте, Харикришна, Баруа, Прасад, Гангули

Китай 
Е Цзянчуань, Сюй Цзюнь, Пэн Сяоминь, У Вэньцзинь, Лян Чун, Ни Хуа

Швейцария 
Корчной, Милов, Галлахер, Пеллетье, Йенни, Хуг

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Перфоманс-рейтинг:  Александр Морозевич 2804

 Board 1:  Утут Адианто 7½ / 9 = 83,3 %
 Board 2:  Руслан Пономарёв 8½ / 11 = 77,3 %
 Board 3:  Драголюб Ячимович 7 / 9 = 77,8 %
 Board 4:  Ашот Анастасян 9 / 12 = 75,0 %
 1st reserve:  Талеб Муса 6 / 7 = 85,7 %
 2nd reserve:  Алексей Барсов 5½ / 7 = 78,6 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase 

Олимпиада
Шахматы
Шахматы
Шахматные олимпиады
Шахматы
Олимпиада
Шахматы